Wichita peut faire référence à :

Toponymes 
Aux États-Unis :
 Wichita, plus grande ville du Kansas et grande centre de construction aéronautique
 Wichita Falls, une ville du Texas
 Deux comtés américains :
 Comté de Wichita (Texas) où se situe Wichita Falls
 Comté de Wichita (Kansas)
 Montagnes Wichita, petite chaîne de montagne dans le sud-ouest de l'Oklahoma

Navires 
 , un croiseur lourd de l'US Navy durant la Seconde Guerre mondiale
 , un pétrolier ravitailleur de l'US Navy lancé en 1968 et désarmé en 1993, premier d'une classe qui porte son nom.

Autres 
 Wichita, une tribu amérindienne d'Amérique du Nord, parlant le wichita.
 Wichita, langue du groupe caddoan, parlé par les Wichitas.
 Wichita Recordings, un label de musique basé en Angleterre.
 Wichita, titre original du western américain réalisé par Jacques Tourneur, sorti en 1955 sous le titre francophone Un jeu risqué.

Homonymie de toponyme
Homonymie de comtés
Homonymie de titre